«The Man that Got Away» es una canción compuesta por Harold Arlen en 1953, con letra de Ira Gershwin, para la película del año siguiente, A Star Is Born, interpretada en su versión original por la popular actriz y cantante Judy Garland. La canción fue elegida como la undécima canción más representativas del cine estadounidense.

Además la canción fue nominada a los premios Óscar a la mejor canción original de dicho año, premio que ganó Three Coins in the Fountain.

Letra

Referencias

Enlaces externos
 Escena de la película YouTube

Canciones de 1953
Canciones de Judy Garland
Canciones compuestas para películas
Canciones de house